Ху — абстрактное божество в древнеегипетской мифологии.
 Ху () — фамилия (клан) китайского происхождения. Соответствует вьетнамской фамилии Хо (, 胡) (напр., Хо Хыу Тыонг)

Персоналии 
 Ху, Келли — американская актриса и модель смешанного гавайско-английско-китайского происхождения.
 Ху, Кинг — китайский, гонконгский и тайваньский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Ху, Мелек (род. 1989) — турецкая спортсменка китайского происхождения.
 Ху-Кон, Франс Г. — индонезийский футболист, защитник.
 Ху Аньган
 Ху Аньго
 Ху Вэйдэ
 Ху Де
 Ху Жунхуа (; род. 1945) — китайский игрок в сянци
 Ху Жэньтянь
 Ху Мэй
 Ху На (; род. 1963) — китайская теннисистка, получившая политическое убежище в США.
 Ху Найюань — тайваньский скрипач.
 Ху Нин (; 1916—1997) — китайский физик-теоретик и педагог.
 Ху Сыхуэй
 Ху Сюэфэн (род. 1980) — китайский баскетболист, игрок национальной сборной.
 Ху Сяньсу
 Ху Фэн
 Ху Хайчан (1928—2011) — китайский учёный в области механики и астронавтики.
 Ху Хуаньюн (1901—1998) — китайский географ и демограф, автор линии Ху Хуаньюна.
 Ху Хун
 Ху Хэнхуа (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, мэр Чунцина с 31 декабря 2021 года.
 Ху Хэпин (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, министр культуры и туризма КНР.
 Ху Хэшэн (род. 1928) — китайская женщина-математик, академик Академии наук КНР.
 Ху Цзиньтао — председатель Китайской Народной Республики в 2003 −2013 годах.
 Ху Цзя
 Ху Цзяньгуань (род. 1993) — китайский боксёр.
 Ху Цин (род. 1986) — китайский боксёр.
 Ху Цяньсюнь (род. 1987) — китайский боксёр.
 Ху Чаншэн (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Ганьсу с 7 декабря 2022 года.
 Ху Чуньхуа
 Ху Ши — китайский мыслитель и философ XX века.
 Ху Ядун (род. 1968) — китайская гребчиха.
 Ху Яобан — генеральный секретарь ЦК Компартии Китая в 1980—1987 годах.

См. также 
 Ху — термин для обозначения Пяти варваров — племен, проживавших по соседству с древним Китаем
Ху — диграф нескольких кириллических языков
 Сто фамилий (байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 The Who — британская рок-группа